Fröreisen ist der Familienname folgender Personen:

 Isaak Fröreisen (1590–1632), lutherischer Geistlicher
 Johann Leonhard Fröreisen (1694–1791), Theologe